Il singolare  del Taroii Open de Tênis 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Rogério Dutra da Silva ha battuto in finale 4–6, 6–3, 6–1 Jozef Kovalík.

Teste di serie

  Rogério Dutra da Silva (Campione)
  João Souza (primo turno)
  Gastão Elias (semifinali)
  Antonio Veić (secondo turno)

  Guido Andreozzi (quarti di finale)
  Boris Pašanski (primo turno)
  Thiago Alves (secondo turno)
  Agustín Velotti (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Taroii Open de Tênis 2013
ATP Challenger Tour 2013